«Federico Hernández» - conjunto del nombre propio Federico y el apellido Hernández - puede referirse 
 Federico Hernández Denton (1944-), juez puertorriqueño - Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico;
 Federico Hernández de León (1883-1959), escritor y periodista guatemalteco;
 Federico Hernández (31 de marzo del 2002) deportista, actual jugador del club atlético bohemios en Uruguay.